Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1931 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Cilly Aussem je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Cilly Aussem (prvakinja)
  Simone Mathieu (četrtfinale)
  Helen Jacobs (četrtfinale)
  Lilly De Alvarez (polfinale)
  Elizabeth Ryan (četrtfinale)
  Betty Nuthall (finale)
  Hilde Krahwinkel (polfinale)
  Joan Ridley (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1931